Лазарович — українське прізвище.

 Лазарович Василь Васильович — співак
 Лазарович Микола Васильович — вчений, вояк АТО.

Українські прізвища
Прізвища на -ич